Hernán ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Hernán ist eine Kurzform des spanischen Vornamens Hernando, der seinerseits eine mittelalterliche spanische Form von Ferdinand darstellt.

Namensträger 

 Hernán Barcos (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Hernán Bolaños (1912–1992), nicaraguanisch-costa-ricanischer Fußballspieler und -trainer
 Hernán Carvallo (1922–2011), chilenischer Fußballspieler
 Hernán Casanova (* 1994), argentinischer Tennisspieler
 Hernán Cline (* 1975), uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Hernán Cortés (1485–1547), spanischer Konquistador
 Hernán Crespo (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Hernán Cristante (* 1969), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Hernán Fenner (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Hernán Figueroa (1927–2013), chilenischer Zehnkämpfer
 Hernán Galíndez (* 1987), ecuadorianisch-argentinischer Fußballtorhüter
 Hernán Gumy (* 1972), argentinischer Tennisspieler
 Hernán Medford (* 1968), costa-ricanischer Fußballspieler und -trainer
 Hernán Medina (* 1937), kolumbianischer Radrennfahrer
 Hernán Menosse (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Hernán Peraza (≈1450–1488), Herrscher über La Gomera und El Hierro
 Hernán Pérez (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Hernán Petrik (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Hernán Rincón (* 1951/1952), kolumbianischer Geschäftsmann
 Hernán Ronsino (* 1975), argentinischer Schriftsteller
 Hernán Valdés (1934–2023), chilenischer Schriftsteller

Zwischenname 
 Hugo Hernán Garay (* 1980), argentinischer Boxer
 Julio Hernán Rossi (* 1977), argentinisch-italienischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Spanischer Personenname